Zhang Nan – chiński badmintonista
 Zhang Nan – chińska gimnastyczka
 Zhang Nan – chińska lekkoatletka